Die Saison 2012/13 der Schleswig-Holstein-Liga war die 66. Spielzeit der Fußball-Schleswig-Holstein-Liga und die 19. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Saison begann am 4. August 2012 und endete am 1. Juni 2013. Der Meister wurde der SV Eichede mit vier Punkten Vorsprung auf die zweite Mannschaft von Holstein Kiel. Eichede qualifizierte sich damit für die Spiele um den Aufstieg in die Regionalliga Nord. Dort gelang der Mannschaft der Aufstieg.

Die sportlichen Absteiger waren der SV Henstedt-Ulzburg und Schleswig 06. Durch den Zwangsabstieg des VfB Lübeck aus der Regionalliga Nord musste auch die zweite Mannschaft der Lübecker zwangsabsteigen. Der FC Sylt zog seine Mannschaft nach dem neunten Spieltag zurück und stellte den Spielbetrieb mit sofortiger Wirkung ein. Alle bisher ausgetragenen Spiele mit Beteiligung wurden annulliert und die restlichen Partien abgesagt. Damit stand der FC Sylt bereits frühzeitig als erster Absteiger fest.

Aus der Verbandsliga Schleswig-Holstein stiegen der Husumer SV, der TSV Schilksee, der PSV Union Neumünster und die zweite Mannschaft des SV Eichede als jeweilige Staffelsieger auf. Aus der Regionalliga Nord stieg der VfB Lübeck ab.

Der Torschützenkönig wurde Timo Carstensen von Flensburg 08 mit 22 Treffern.

Auf- und Abstiegsregelung 
 Aufstieg in die Regionalliga Nord
Für den Aufstieg in die Regionalliga Nord ist der Meister für die Teilnahme an den Aufstiegsspielen mit den Meistern der Bremen-Liga und Oberliga Hamburg sowie dem Vizemeister der Oberliga Niedersachsen sportlich qualifiziert.
 Abstieg aus der Schleswig-Holstein-Liga
Die vier Mannschaften auf den Plätzen 15 bis 18 der Schleswig-Holstein-Liga steigen am Ende der Saison in die jeweilige Verbandsliga ab. In Abhängigkeit von der Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga Nord aus dem Schleswig-Holsteinischen Fußballverband sowie der Aufsteiger in die Regionalliga Nord steigt die Anzahl der Absteiger auf maximal acht Vereine.
 Aufstieg in die Schleswig-Holstein-Liga
Aus den Verbandsliga-Staffeln Nord-West, Nord-Ost, Süd-West und Süd-Ost steigen die vier Meister auf. Sollte die Anzahl von 18 Mannschaften der Oberliga nicht erreicht werden, tragen die vier Tabellenzweiten jeder Staffel bei einem freien Platz eine Entscheidungsrunde um einen zusätzlichen Aufsteiger in die Schleswig-Holstein-Liga aus.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Schleswig-Holstein-Liga 2012/13 bei kicker.de

Einzelnachweise 

2012
Schleswig-Holstein-Liga 2012/13